Поусат:

 Поусат — город в Камбодже.
 Поусат — провинция в Камбодже.